Parton puede referirse a:

 Parton (Allerdale), Cumbria, Inglaterra
 Parton (Copeland), Cumbria, Inglaterra
 Parton (Escocia)
 Parton (Herefordshire), Inglaterra
 Partón